Брук Джей Мю́ллер (; род. 19 августа 1977 года, Палм-Бич, Флорида, США) — американская актриса и агент по недвижимости.

Биография 
Брук Джей Мюллер родилась 19 августа 1977 года в городе Палм-Бич (штат Флорида, США).

В 1998—2008 годах снималась в кино. Сейчас работает агентом по недвижимости.

Она дважды была замужем. Её первым супругом был Скотт Аллен. Вторым супругом Брук стал Чарли Шин (были женаты в 2008—2011 годах), от Шина Брук родила сыновей-близнецов — Боба и Макса (14.03.09).

Фильмография

Примечания

Ссылки